44M Zrínyi, magyar 105 mm.es önjáró löveg a második világháborúban
 44M Tas, magyar nehézharckocsi prototípus a második világháborúban
 44M Lidérc, magyar légiharc-rakéta a második világháborúban
 44 M. buzogányvető, magyar páncéltörő rakéta a második világháborúban